Calvão peut désigner :

Toponymes

Calvão, paroisse civile de la municipalité de Vagos, située dans le district d'Aveiro ;
Calvão, paroisse civile de la municipalité de Chaves, située dans le district de Vila Real.

Homonymie de toponyme